Сен-Леже́-де-Вінь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на південь від Парижа, 135 км на південний захід від Діжона, 28 км на південний схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 905 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2017,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Леже-де-Вінь на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Леже-де-Вінь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр